Буріння
 Буріння свердловин
 Буріння — науково-практичний журнал «Спілки буровиків України»